Puchar Świata w Szachach 2007 – kwalifikacyjny turniej z cyklu mistrzostw świata, mający na celu wyłonienie potencjalnego uczestnika meczu o tytuł mistrza świata w szachach w roku 2009. Zwycięzca Pucharu, Gata Kamski, spotka się w roku 2008 z byłym mistrzem świata Weselinem Topałowem, natomiast stawką tej rywalizacji będzie udział w roku 2009 w meczu o tytuł MŚ ze zwycięzcą meczu Viswanathan Anand – Władimir Kramnik (który również będzie rozgrywany o tytuł mistrza świata).

Przebieg turnieju 
Puchar Świata 2007 odbył się w dniach 24 listopada – 18 grudnia 2007 roku w rosyjskim mieście Chanty-Mansyjsk. Wystąpiło w nim 128 zawodników, w tym 15 z rankingiem powyżej 2700 punktów. Rozegrali oni 7 rund klasycznym systemem pucharowym, w pierwszych sześciu rundach grając dwie partie tempem klasycznym (w VII - cztery), w przypadku remisu - kolejne dwie tempem szachów szybkich, następnie (ponownie w przypadku wyniku remisowego) - dwie partie tempem błyskawicznym. Jeśli po tych partiach wynik wciąż był nierozstrzygnięty, rozgrywano decydujący pojedynek, przed którym losowano kolory bierek. Zawodnik grający białymi miał do dyspozycji 6 minut i aby awansować musiał wygrać, natomiast jego przeciwnik otrzymywał 5 minut i do awansu wystarczał mu remis.

W turnieju wystąpiło czterech reprezentantów Polski, z których najlepszy wynik uzyskał Bartłomiej Macieja. W I rundzie pokonał on Viktora Lázničkę, a w II jednego z czołowych szachistów świata, Tejmura Radżabowa. W rundzie III przegrał jednak (po dogrywce) z Krishnanem Sasikiranem i odpadł z dalszej rywalizacji. Z pozostałych Polaków do II rundy awansował Bartosz Soćko (po zwycięstwie nad Władimirem Georgijewem przegrał z Zoltanem Almasim), natomiast Mateusz Bartel w I rundzie przegrał z Aleksandrem Gałkinem, a Grzegorz Gajewski – z Siergiejem Wołkowem.

Całkowity fundusz nagród wyniósł 1,600,000 USD, z czego zwycięzca Pucharu otrzymał 120,000, finalista – 80,000, przegrani w rundzie VI – po 50,000, w rundzie V – po 35,000, w rundzie IV – po 25,000, w rundzie III – po 16,000, w rundzie II – po 10,000, a w rundzie I – po 6,000.

Szczegółowe wyniki (od rundy IV)

Bibliografia 
 Khanty-Mansiysk Final: Kamsky wins, to challenge Topalov 
 World Chess Championship: 2007 World Cup 

2007 w sporcie
2007
Sport w Chanty-Mansyjsku
Szachy w Rosji
2007 w Rosji

es:Copa del Mundo de Ajedrez